Ламшпринге () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хильдесхайм. Население составляет 3001 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,30 км². Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии